Laute steht für:

 Laute, ein europäisches Zupfinstrument
 Lauteninstrument, eine Gruppe von Saiteninstrumenten
 Florian Lauté (* 1980), ein französischer Politiker der Parti Pirate
 Rolf Laute (1940–2013), Maler, Graphiker und Kunstpädagoge
 Laute (Fluss), ein Fluss in Niedersachsen
 Zeche Laute, ein ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Bochum

Siehe auch:
 Laut (Begriffsklärung)
 Lauter
 Lauten